Die deutsche Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2000/01 enthält alle Spieler, die für die Schachbundesliga 2000/01 gemeldet wurden und ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 6 Ersatzspieler melden. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der SV Werder Bremen kam mit 9 Spielern aus, während der SV Castrop-Rauxel, Schott Mainz und der SC Gelsenkirchen alle gemeldeten Spieler einsetzten. Insgesamt kamen 198 Spieler zum Einsatz, von denen 30 alle Partien spielten.

Punktbester Spieler war Wladimir Georgiew (USC Magdeburg) mit 12 Punkten aus 13 Partien, je 11 Punkte aus 15 Partien holten die Porzer Rafael Vaganian und Curt Hansen. Kein Spieler erreichte 100 %, auch rein prozentual betrachtet war Georgiew am erfolgreichsten. Am nächsten kamen ihm Erik van den Doel (SG Porz) mit 8 Punkten aus 9 Partien und Alexander Naumann (SG 1868-Aljechin Solingen) mit 8,5 Punkten aus 10 Partien. 

Ältester Spieler der Saison war der bei der SG Porz spielende Vlastimil Hort (* 1944), jüngster Spieler der beim SV Werder Bremen spielende Luke McShane (* 1984).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2000; ARM = Armenien, AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV Wattenscheid

SG 1868-Aljechin Solingen

SG Porz

Godesberger SK

SV Castrop-Rauxel

SC Gelsenkirchen

König Tegel

SF Baiertal-Schatthausen

Hamburger SK

Werder Bremen

SF Neukölln

König Plauen

TSV Schott Mainz

TV Tegernsee

Lübecker Schachverein von 1873

USC Magdeburg

Anmerkungen 
 Die IM-Norm von Ferenc Langheinrich wurde aus 14 Partien erspielt.
 Die IM-Norm von Rüdiger Seger wurde aus 9 Partien erspielt.
 Die GM-Norm von Luke McShane wurde aus 10 Partien erspielt.
 Die GM-Norm von Yannick Pelletier wurde aus 9 Partien erspielt.
 Die Elo-Performance von Alexander Naumann hätte zur Erfüllung einer GM-Norm gereicht, allerdings waren unter seinen Gegnern keine Großmeister (für die GM-Norm wären 4 GM erforderlich gewesen).

Weblinks

Quellen 
 Schachkalender 2001. Edition Marco, Berlin 2000, ISBN 3-924833-42-7.

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2000
Schach 2001